|}
Die Ringeriksbane () ist eine geplante 40 Kilometer lange Erweiterung der Bergensbane von Sandvika nach Hønefoss, Norwegen.

Durch die Bahnstrecke würde sich die Bahnstrecke zwischen Oslo und Bergen um 60 Kilometer und die Reisezeit um 50 Minuten verkürzen. Ursprünglich standen zwei Varianten zur Diskussion.

Am 27. März 2020 hat die norwegische Regierung den Bau der Strecke beschlossen. Der Baubeginn war 2021/22 vorgesehen, die Fertigstellung der teilweise parallel zu errichtenden Straße soll 2029/30 und die der Bahnstrecke 2031/32 erfolgen.

Technische Eckdaten 

 40 km doppelspurige Bahnstrecke zwischen Sandvika und Hønefoss
 Ein etwa 23 km langer Eisenbahntunnel von Sandvika (bei Jong) nach Sundvollen und ein etwa 3 km langer Tunnel westlich von Sundvollen
 Bau eines Bahnhofes in Sundvollen
 Eine 15 km lange vierspurige Straße (E16) zwischen Høgkastet bei Sundvollen und Hønefoss
 Mehrere längere Brückenbauwerke
 Kostenschätzung etwa 26 Mrd. NOK
 Ursprüngliche Planung: Baubeginn 2019, Fertigstellung 2024

Planung und Ausführung der Strecke sowie der teilweise parallel laufenden E16 soll durch die staatliche Gesellschaft Nye Veier erfolgen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Schienenverkehr (Viken)
Eisenbahnprojekt in Norwegen